Мстёра — топоним:

 Мстёра — посёлок городского типа в Вязниковском районе Владимирской области;
 Мстёра — железнодорожная станция (населенный пункт) в Вязниковском районе Владимирской области;
 Мстёра — железнодорожная станция Горьковской железной дороги.
 «Посёлок Мстёра» — муниципальное образование в Вязниковском районе Владимирской области;
 Мстёра — река во Владимирской области;
 Мстёра — озеро во Владимирской области.

См. также 
 Мстёрка